Gazela steht für:
 Beograd Gazela, Elendssiedlung in Belgrad, Serbien
 Gazela (Brücke), eine Straßenbrücke in Belgrad, Serbien
 Soko Gazela, Hubschraubermodell, siehe Aérospatiale SA 341/342
 Gazela, eine 1901 gebaute Schonerbark, die in Philadelphia als Museumsschiff liegt

GAZELA steht für:
 GAZELA, Erdgas-Pipeline in Tschechien, siehe Gazelle (Pipeline)